Џеси Иден Меткалф (; Кармел Вали Вилиџ, 9. децембар 1978) амерички је глумац и музичар. Познат је по улози Џона Роуланда у серији Очајне домаћице и Џона Такера у филму Џон Такер мора да умре.

Детињство и младост 
Рођен је у Кармел Вали Вилиџу, у Калифорнији. Син је Ненси (рођ. Демајо) и Џефа Меткалфа. Отац му је Енглез, Ирац, Француз и Италијан, а мајка Португалка. Играо је у неколико кошаркашких лига током тинејџерских година у Вотерфорду, док је образовање завршио у Њу Лондону. Напустио је Универзитет у Њујорку када је добио улогу у серији.

Филмографија

Филм 

|-
| 2006.
| Џон Такер мора да умре
| -{John Tucker Must Die}-
| Џон Такер
|
|-
| 2008.
|
| -{Loaded}-
| Тристан Прајс
|
|-
| 2008.
| Санаторијум
| -{Insanitarium}-
| Џек
|
|-
| 2008.
|
| -{The Other End of the Line}-
| Грејнџер Вудраф
|
|-
| 2009.
| Изван сваке сумње
| -{Beyond a Reasonable Doubt}-
| Кристофер Џон Николас
|
|-
| 2010.
| Мучени
| -{The Tortured}-
| Крејг Ландри
|
|-
| 2015.
|
| -{Dead Rising: Watchtower}-
| Чејс Картер
|
|-
| 2016.
| Бог ипак постоји 2
| -{God's Not Dead 2}-
| Тон Ендлер
|
|-
| 2016.
|
| -{Dead Rising: Endgame}-
| Чејс Картер
|
|-
| 2016.
|
| -{Destined}-
| Дилан Холдер
|
|-
| 2018.
| План бекства 2: Подземље
| -{Escape Plan 2: Hades}-
| Лук Грејвс
|
|-
| 2019.
|
| -{The Ninth Passenger}-
| Брејди
|
|-
| 2020.
|
| -{Cover Me}-
| Ричи Хауел
|
|-
| 2020.
|
| -{Hard Kill}-
| Дерек Милер
|
|-
| 2021.
|
| -{Fortress}-
| Пол Мајклс
|
|-
| 2022.
|
| -{Fortress: Sniper's Eye}-
| Пол Мајклс
|
|}

Телевизија 

|-
| 1999—2004.
| Страсти
| -{Passions}-
| Мајкл Лопез Гицџералд
| 84 епизоде
|-
| 2003.
| 44 минута: Пуцњава у Холивуду
| -{44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out}-
| Јуниформ
| ТВ филм
|-
| 2003—2004.
| Смолвил
| -{Smallville}-
| Ван Макналти
| 2 епизоде
|-
| 2004—2007; 2009.
| Очајне домаћице
| -{Desperate Housewives}-
| Џон Роуланд
| 30 епизода
|-
| 2010.
|
| -{Fairfield Road}-
| Ноа Макманус
| ТВ филм
|-
| 2010—2011.
|
| -{Chase}-
| Лук Вотсон
| 18 епизода
|-
| 2012—2014.
| Далас
| -{Dallas}-
| Кристофер Јуинг
| 40 епизода
|-
| 2014.
| Две девојке без лове
| -{2 Broke Girls}-
| Себастијан
| 1 епизода
|-
| 2015.
|
| -{A Country Wedding}-
| Бредли Сатонс
| ТВ филм
|-
| 2016—2021.
|
| -{Chesapeake Shores}-
| Трејс Рајли
| 37 епизода
|-
| 2017.
|
| -{Christmas Next Door}-
| Ерик Редфорд
| ТВ филм
|-
| 2019.
|
| -{Christmas Under the Stars}-
| Ник Белвит
| ТВ филм
|-
| 2020.
|
| -{A Beautiful Place to Die: A Martha's Vineyard Mystery}-
| Џеф Џексон
| ТВ филм
|-
| 2020.
|
| -{Riddled with Deceit: A Martha's Vineyard Mystery}-
| Џеф Џексон
| ТВ филм
|-
| 2020.
| Плес са звездама
| -{Dancing with the Stars}-
| себе
| такмичар (29. сезона)
|-
| 2021.
|
| -{Ships in the Night: A Martha's Vineyard Mystery}-
| Џеф Џексон
| ТВ филм
|-
| 2021.
|
| -{Poisoned in Paradise: A Martha's Vineyard Mystery}-
| Џеф Џексон
| ТВ филм
|-
| 2022.
|
| -{Harmony from the Heart}-
| др Блејк Вилијамс
| ТВ филм
|-
| 2022.
| Маскирани плесач
| -{The Masked Dancer}-
| Астронаут
| такмичар (2. сезона)
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1978.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички музичари